Морнар:

 Морнар, Ивица — хорватский футболист, нападающий.
 «Морнар» — черногорский футбольный клуб из города Бар.
  — черногорский баскетбольный клуб из города Бар.